Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши свою сестру Серену з рахунком 6–1, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Габшудова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Герші
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= МДж Фернандес
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е Вагнер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ван Ш-т
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=5
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Дж Трейл
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М Вайнгартнер
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Хінгіс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Габшудова
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= МДж Фернандес
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= Е Фрейзер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Ч Рубін
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Е Вагнер
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07={{nowrap| М Вайнгартнер}}
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=77| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=11
| RD2-team08= С Тестю
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Хінгіс| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=32
| RD3-team02= Е Фрейзер
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=24
| RD3-team03= Ч Рубін
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Б Шетт| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=77| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Саекі
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=60
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Кремер| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=5
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=1
| RD3-seed01=13
| RD3-team01= А Курнікова| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=77| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=21
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=20
| RD3-team03= Б Шетт| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= А Кремер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=13
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=20
| RD4-team02= Б Шетт| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=6}}

 Секція 3 

 Секція 7 

 Секція 8 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Хрістіна Пападакі'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Lipton Championships 1999 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Lipton Championships, жінки, одиночний розряд